Les élections régionales de 1989 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1989) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1989
Tyrol
Mars 1989